Змагання зі стрибків у воду з десятиметрової вишки серед жінок на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2015 відбулись 29 і 30 липня.

Результати
Попередній раунд розпочався 29 липня о 10:00. Півфінал розпочався 29 липня о 15:00. Фінал розпочався 30 липня о 19:30.

Зеленим позначено фіналісток

Блакитним позначено півфіналісток

Примітки 

вишка, 10 метрів (жінки)